Il singolare del torneo di tennis Salou Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomás Carbonell che ha battuto in finale Nicklas Utgren 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell (Campione)
 Martin Wostenholme (secondo turno)
 Jesus Colas-Abad (primo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)

 David de Miguel Lapiedra (primo turno)
 Paul Dogger (primo turno)
 Václav Roubíček (secondo turno)
 Eduardo Osta Valenti (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salou Challenger 1989